Hysteridium är ett släkte av svampar. Hysteridium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hysteridium